Rårup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Rårup (Lolland) – bebyggelse, ejerlav i Vestenskov Sogn, Lolland Kommune
 Rårup (Hedensted Kommune) – landsby i Rårup Sogn, Hedensted Kommune